Alupka, puede referirse a :

 La ciudad de Alupka (Crimea)
 El asteoride Alupka